In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale caymaniana. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al giugno 2012.

Collegamenti esterni

 
Caymaniana